Gracie Jiu-Jitsu é um livro técnico de Helio Gracie, publicado, em primeira edição, em 2006, pela Editora Saraiva.

Estilo 
O livro descreve as técnicas do jiu-jitsu brasileiro (ou Brazilian Jiu-jitsu - BJJ) e desenvolve a ideia de que o BJJ seria a arte marcial mais eficiente de todas, o se provaria pelos resultados do tradicional campeonato UFC de Artes marciais mistas.

Capítulos 
 1 - Defesas em pé, de ataques pela frente
 2 - Defesas em pé, de ataques pelas costas
 3 - Defesas contra armas
 4 - Montada
 5 - Guarda
 6 - Montada atravessada (100kg)
 7 - Montada pelas costas
 Apêndice - a dieta Gracie

Comentários 
"Uma vez que a grande maioria das artes marciais existe há séculos, é praticamente impossível entrar em contato com o criador de uma delas. Esta obra, porém, representa uma oportunidade única de aprender as técnicas originais com o próprio Grande Mestre Helio Gracie, o criador da arte marcial mais influente da atualidade. Para o proveito de adeptos em todo o mundo, o Grande Mestre Helio Gracie apresenta, neste livro, o legado de sua vida. Por meio de um trabalho fotográfico, você vai vê-lo demonstrar, passo a passo, os detalhes de sua técnica, em imagens enriquecidas por minuciosa descrição de cada movimento. Também vai poder conhecer passagens fascinantes de sua vida, sua ideologia como o "professor dos professores" e os princípios da Dieta Gracie."

Bibliografia 
 Gracie, Helio. Gracie jiu-jitsu, 2007

Ver também 
 Jiu-Jitsu Brasileiro
 Jiu-jitsu
 Artes marciais
 Família Gracie

Fontes externas 
 Tatame.com.br
 Aslefortaleza

Gracie Jiu-Jitsu (livro)
Jiu-jitsu
Livros de artes marciais